Янгибазар:

 Янгибазар — посёлок в Хорезмском вилояте Узбекистана
 Янги-Базар — название города Вахдат в Таджикистане, до 1936 года
 Янгибазар — посёлок в Ташкентском вилояте, центр Юкоричирчикского района.
 Янгибазар — поселок в Бухарском вилояте, центр Пешкунского района.